Виктор Елизаров:
 Елизаров, Виктор Васильевич (1909—1978) — красноармеец, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Елизаров, Виктор Дмитриевич (1911—1995) — архитектор.
 Елизаров, Виктор Михайлович (род. 1940) — советский игрок в хоккей с мячом и тренер, тренер иркутского клуба «Локомотив» (1977—1980).
 Елизаров, Виктор Леонидович (род. 1961) — советский и российский ориентировщик, тренер и спортивный судья; тренер чемпиона СССР в эстафете Петра Саврухина.